Die Liste der Spieler des FC Schalke 04 führt alle Spieler auf, die seit der Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 mindestens ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FC Schalke 04 bestritten haben. Bei Spielern, die sowohl vor als auch nach der Bundesliga-Gründung Spiele für den FC Schalke 04 bestritten haben, werden nur die Spiele seit August 1963 aufgeführt.

Übersicht 
Seit Einführung der eingleisigen Fußball-Bundesliga im August 1963 haben 505 Spieler mindestens ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FC Schalke 04 absolviert. Von diesen wurden im Jahr 2000 neun Spieler in die Schalker Jahrhundertelf gewählt sowie 2008 zwei Spieler zum Ehrenspielführer ernannt. Gemeinsam mit inzwischen neun weiteren Spielern seit 2008 sind diese elf Spieler zugleich Mitglieder der Schalker "Hall of Fame", der Ehrenkabine.

Darüber hinaus haben 138 Spieler während sie für den FC Schalke 04 aktiv waren mindestens ein A-Länderspiel bestritten (davon 36 Spieler für die deutsche Nationalmannschaft), fünf Spieler wurden in ihrem Heimatland mindestens einmal zum Fußballer des Jahres gewählt und drei Spieler konnten den Titel des Torschützenkönigs der Fußball-Bundesliga erringen.

Legende 

Mit einem N markierte Spieler haben in der Zeit, in der sie beim FC Schalke 04 unter Vertrag standen, mindestens ein A-Länderspiel bestritten.

Spielerliste 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar, durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken weiterer Spalten bei gedrückter Umschalttaste lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Stand: 14. November 2022

Literatur 
 Jörg Seveneick, Thomas Spiegel, Gerd Voss (Hrsg.): 100 Schalker Jahre – 100 Schalker Geschichten. Essen 2004, ISBN 3-89861-321-6

Weblinks 

 Liste aller Spieler des FC Schalke 04. weltfussball.de
 Historische Kader des FC Schalke 04 und des TuS 1877 Schalke seit der Saison 1919/1920. weltfussball.de
 Historische Kader des FC Schalke 04 seit der Saison 1960/1961. fußballdaten.de

Einzelnachweise 

!
Schalke 04 Fc
Fussballspieler Schalke 04 Fc